Bufor wydruku - oprogramowanie akceptujące dokument wysłany do drukarki przez użytkownika i przechowujący go na dysku lub w pamięci do chwili kiedy drukarka będzie gotowa do jego wydrukowania.

Windows XP 
Zbiory bufora wydruku znajdują się w katalogu:
 %WINDIR%\system32\spool\printers\
Gdzie %WINDIR% to zmienna systemowa.

Przeważnie jest to:
 C:\windows\system32\spool\printers\

Bibliografia 
 Czyszczenie bufora wydruku

Budowa systemu operacyjnego

en:Queue (printing)